Ennedi steht für:
 Region Ennedi, eine Region (Verwaltungseinheit) des Tschad
 Department Ennedi, eine Department in der Region Ennedi
 Ennedi West, ein ehemaliges Department in der Region Borkou-Ennedi-Tibesti
 Ennedi Ost, ein ehemaliges Department in der Region Borkou-Ennedi-Tibesti  
 Borkou-Ennedi-Tibesti, eine ehemalige Region des Tschad
 das Ennedi-Massiv, ein Gebirgszug im Bezirk Ennedi-West